Le mot onglet possède plusieurs significations :
 en cuisine, un onglet est une pièce de viande provenant du bœuf ;
 en informatique, un onglet est un composant d'interface utilisateur ;
 en architecture et en archéologie, un onglet est l'extrémité d’une planche ou d’une moulure qui forme un angle de 45 degrés ;
 en musique, un onglet est une pièce triangulaire souvent en plastique utilisée pour gratter les cordes de la guitare.
 en reliure, un onglet est une bande de papier très fin que l'on colle pour renforcer le papier à la pliure avant couture.